Симферопольская мужская гимназия — первая гимназия в Крыму.

История 

В 1812 году в одном доме с Народным училищем, располагавшимся в доме бывшего подполковника Таврической областной прокуратуры Д. Лесли, профессором О. П. Дегуровым на собственные средства, была открыта первая в Крыму гимназия. Обучение в ней первоначально было 3-хлассным. Она размещалась на Султанском лугу на правом берегу реки Салгир, затем она переехала в здание в переулке Фабра (ныне переулок Совнаркомовский) на левом берегу. К берегам реки спускался гимназический ботанический сад, саженцы растений были подарены основателем Никитского ботанического сада Х. Х. Стевеном, сыновья которого обучались в гимназии. Через некоторое время по распоряжению губернатора А. М. Бороздина для гимназии был приобретён дом у княгини Горчаковой. В 1841 году гимназия переехала в каменное двухэтажное здание по Екатерининской улице — бывший особняк генерал-майора Феодосия Равелиотти был специально куплен для неё казной..

Первым директором гимназии, в 1812—1837 годах, был Ф. П. Заставский. После него, в 1838—1854 годах, её возглавлял Алексей Васильевич Самойлов. С 1865 по 1869 годы, директором гимназии был Е. Л. Марков — весьма известный в Крыму человек, этнограф, краевед, писатель, автор «Очерков о Крыме». 15 сентября 1875 года — министр народного просвещения, граф Д. А. Толстой отметил гимназию как одно из лучших учебных заведений Одесского учебного округа. В 1877 году гимназией руководил К. А. Пятницкий. В 1879 году директором был назначен Г. И. Тимошевский, состоявший членом-корреспондентом Императорского московского археологического общества. Он организовал и возглавил созданный в гимназии археологический кружок, при котором был открыт музей для сохранения археологических находок. В августе 1886 года начали проводиться массовые учебные экскурсии учеников старших классов гимназии; роль экскурсоводов выполняли, в основном, преподаватели гимназии А. И. Маркевич, преподаватель истории и географии  , учителя и при этом археологи и этногафы Х. П. Ящуржинский и А. О. Кашпар. Во время проведения экскурсий преподавателями и гимназистами делались сообщения; содержащиеся в них  материалы были посвящены различным аспектам крымоведения, но особое внимание уделено вопросам истории, археологии и этнографии Крыма. Напечатанные в 1888—1890 годах отчёты об этих экскурсиях стали ценными краеведческими сборниками. Большинство педагогов сотрудничало в Таврической ученой архивной комиссии. Учащиеся гимназии в свободное от обязательных занятий время занимались не только историей и археологией; в гимназии были свой струнный оркестр и хор, постоянно устраивались литературно-музыкальные вечера, на которые приглашались все желающие жители Симферополя. В 1891 году Тимошевский был переведён на должность директора Мариупольской Александровской гимназии и до 1918 года директором гимназии был выпускник историко-филологического факультета Новороссийского университета С. Ф. Коропачинский.

20 лет преподавал исследователь древностей Крыма, караимский ученый-просветитель И. И. Казас; здесь преподавали И. П. Деркачев — украинский писатель, автор многих учебников и книг для детей, в том числе «Украинской грамматики для начального обучения»; Д. И. Менделеев (1855). Доктором гимназии в это время был один из образованнейших и интереснейших людей Симферополя — Н. В. Плешков, у которого бывал артиллерийский подпоручик Лев Толстой. Более 25 лет, с 1 июля 1883 года, учителем русского языка и словесности работал в гимназии А. И. Маркевич.В годы Крымской войны в здании гимназии размещался военный госпиталь, в котором работал выдающийся хирург Н. И. Пирогов.

В 1900—1910-е годы при директоре С. Ф. Коропачинском, в гимназии преподавала новая плеяда педагогов. Статский советник Леонид Васильевич Жирицкий, окончивший Петербургский историко-филологический институт преподавал русский язык, словесность и пропедевтику философии. Преподавателем древних языков был статский советник Густин Анастасьевич Грищинский. Преподавателем истории служил инспектор, статский советник Александр Игнатьевич Сеницкий, выпускник историко-филологического факультета Новороссийского университета. Николай Иванович Александров был учителем физики и математики; надворный советник Митрофан Всеволодович Смирнов — учителем географии. Дмитрий Фёдорович Игнатенко — учитель закона Божьего и настоятель Александро-Невской гимназической церкви. Французский язык преподавала Ольга Евгеньевна Усольцева, в 1908 году окончившая специальный класс учительниц французского языка Ведомства учреждений императрицы Марии и получив право на преподавание иностранных языков.

В 1918—1921 годах директором был Леонид Владимирович Жирицкий. В годы Гражданской войны в гимназических классах снова разместился госпиталь, а затем штаб 9-го полка 3-й Крымской дивизии. Затем гимназия была преобразована сначала в семилетнюю, затем в среднюю общеобразовательную школу № 1. Существующая в настоящее время гимназия носит имя И. В. Курчатова.

Известные выпускники 
В разные годы гимназию окончили: Владимир Альмендингер (1913), Николай (1849, с отличием) и Андрей (1909) Арендты, Константин Виноградов, Генрих Графтио (1888), Николай Державин (1896, с золотой медалью), Василий Иванов (1880, с серебряной медалью), Борис Казас (1881, с серебряной медалью), Александр Кесслер (1877), Игорь Курчатов (1920), Александр (1882, с золотой медалью) и Сергей (1887) Лаппо-Данилевские, Евгений Медынский(1903, с золотой медалью) Мелкон Мурзаев (1877), Сергей Никонов (1882), Александр Спендиаров (1890), Александр Стевен (1861, с золотой медалью), Алексей Сергеев (1905), Севастьян Танатар (1867, с серебряной медалью), Гавриил Тихов (1893), Николай Тринклер (1877, с золотой медалью), Леопольд Хюбнер (1848), Фёдор Цомакион (1865), Александр Эшлиман (1858, с золотой медалью), Пётр Юрченко (1865, с серебряной медалью).

Примечания

Литература 
 Михалева М. И., Борисов Д. А. История старейшей школы Крыма — «гимназия № 1 им. И. В. Курчатова» // Таврический научный вестник. Педагогика и психология. — 2018. — № 6.

Ссылки 
 Симферопольская гимназия № 1
 Первое народное училище и Первая гимназия в Крыму
 Гимназия № 1 им. К. Д. Ушинского (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение)

Гимназии Российской империи
Одесский учебный округ
Учебные заведения, основанные в 1812 году
Образование в Симферополе
Гимназии Крыма